Ти́монен () — финская фамилия. Известные носители:

 Тимонен, Антти Николаевич (1915—1990) — советский карельский прозаик, писавший на финском языке.
 Тимонен, Киммо (род. 1975) — финский хоккеист, защитник.
 Тимонен, Эйно Андреевич (1949—2016) — советский и российский карело-финский писатель, сын писателя Антти Тимонена.